Tim Curran ist der Name folgender Personen:

* Tim Curran (Footballspieler) (1875–1915), australischer Australian-Football-Spieler
 Tim Curran (Autor), US-amerikanischer Autor 
 Tim Curran (Rugbyspieler) (* 1984), australischer Rugby-Union-Spieler